Проктер (англ. Procter) — английская фамилия.
 Проктер, Аделаида Энн (1825—1864) — британская поэтесса и филантроп.
  (1890—1973) — британский солдат, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории за спасение двоих раненых под огнём противника.
 Проктер, Брайан Уоллер (1787—1874) — английский поэт и драматург.
  (1883—1955) — британский политик, член Палаты общин Великобритании (1931—1945).
  (1897—1931) — британский герпетолог, куратор рептилий Лондонского зоопарка (1923—1931).
  (род. 1966) — британский политик, депутат Европейского парламента (с 2016).
 Проктер, Дод (урожд. Дорис Маргарет Шоу; 1890—1972) — английская художница, супруга Эрнеста Проктера.
  (род. 1969) — австралийская пловчика, участница летних Олимпийских игр 1988 года.
  (род. 1982) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Даллас Ковбойз» и «Майами Долфинс».
  (род. 1988) — британский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе клуба «Ланкашир» (2011).
  (род. 1946) — южноафриканский крикетчик, обладатель Кубка Джиллетт (1973) и Кубка Benson & Hedges (1977) в составе клуба «Глостершир», первый игрок года по версии Ассоциации профессиональных крикетчиков (1970).
  (1906—1973) — британский автор детективов.
 Проктер, Эмили (род. 1968) — американская актриса.
  (род. 1983) — британский футболист, проведший более 370 матчей в составе клуба «Аккрингтон Стэнли».
 Проктер, Эрнест (1886—1935) — английский художник, дизайнер и иллюстратор.

См. также

Примечания